Glaser er et efternavn, der henviser til blandr andre:

 Adolf Glaser
 Eduard Glaser
 Julius Glaser